La competició individual masculina en pista coberta va ser una de les sis proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de Londres de 1908. Fou la primera vegada que aquesta modalitat va formar part del programa olímpic. Només hi van participar set tennistes de dos nacions, britànics i suecs.

Classificació 

No es va disputar el partit pel tercer lloc (la medalla de bronze) però només fou guardonat Ritchie perquè Eaves no va finalitzar el seu partit de semifinals.

Quadre

Bibliografia 
 Cook, Theodore Andrea (1908). The Fourth Olympiad, Being the Official Report. London: British Olympic Association.
 De Wael, Herman (2001). "Tennis 1908". Herman's Full Olympians.

Enllaços externs 
 www.olympic.org - Cercador olímpic 
 Tennis - Londres 1908  

Masculi Individual Interior